Сті́йка, також стойка — багатозначний термін:
 Барна стійка — предмет інтер'єру бару.
 Бойова стійка — розташування тіла бійця певним, необхідним для здійснення оборони чи наступу, чином.
 Велостійка — стійка для велосипедів.
 Телекомунікаційна стійка — конструкція каркасного типу, призначена для кріплення телекомунікаційного обладнання.
 Дверна стійка — вертикальний елемент дверного полотна, який несе основне статичне навантаження від ваги дверей, і на якому знаходяться завіси, ручка, замки.
 Стійка — відро з віком, з якої пили за допомогою соломинки під час польових робіт
 Стійка, стойка — вид коміра
 Стійка — інша назва стійбища, тимчасового поселення кочівників
 Стійка — застаріле слово, що означає «варта», «місце, де стоїть варта»
 Стійка — в авіації вертикальний силовий елемент фермової конструкції фюзеляжу, також може служити для підкріплення і додання жорсткості крилам і оперенню.

Див. також 
 Стойка